Мужичков — фамилия:
 Мужичков, Александр Иванович (1914—2013) — советский и российский инженер-ракетчик, главный инженер опытного завода энергетического машиностроения НПО Энергомашиностроения имени академика В. П. Глушко.
 Мужичков, Александр Иванович — Герой Социалистического Труда, Заслуженный строитель Российской Федерации.